Mecze Mistrzostw Świata w grupie C odbywały się w dniach 22, 26 oraz 30 listopada.

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek
 FP - fair play

Mecze

Argentyna – Arabia Saudyjska 

Zawodnik meczu:
 Mohammed Al-Owais

Meksyk – Polska 

Zawodnik meczu:
 Guillermo Ochoa

Polska – Arabia Saudyjska 

Zawodnik meczu:
 Robert Lewandowski

Argentyna – Meksyk 

Zawodnik meczu:
 Lionel Messi

Polska – Argentyna 

Zawodnik meczu:
 Alexis Mac Allister

Arabia Saudyjska – Meksyk 

Zawodnik meczu:
 Luis Chávez

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Grupa C Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022